Lac George désigne notamment :

Le lac George, lac intermittent d'Australie.

Le lac George, lac du Nouveau-Brunswick au Canada.
Le lac George, petit lac près de Sault-Sainte-Marie qui sépare l'État américain du Michigan de la province canadienne de l'Ontario.

Le lac George, en Alaska.
Le lac George, en Floride.
Le lac George, lac qui s'étend au nord de l'Indiana et au sud du Michigan.
Le lac George, un grand lac de l'État de New York qui est relié au fleuve Saint-Laurent.
Le lac George, dans l'État de Washington.

Le lac George, un important lac d'Afrique.